Die Abkürzung SKGB steht für:

 Salzkammergutbahn GmbH
 Schweizerischer Kirchengesangsbund

SKGB